Тулуб — українське прізвище.

Відомі особи 
 Тулуб Єлизавета Василівна (? — †1934, Київ) — письменниця-аматор, мати Зінаїди Тулуб.
 Тулуб Зінаїда Павлівна (1890 — †1964) — українська письменниця.
 Тулуб Олександр Володимирович (1930) — російський фізик, доктор фізико-математичних наук.
 Тулуб Олександр Данилович (1825—†1875) — історик, педагог, член Кирило-Мефодіївського товариства.
 Тулуб Олександр Олександрович (1866, Кам'янець-Подільський — †після 1938) — правник, історик.
 Тулуб Павло Олександрович (1862—†1923) — український журналіст, поет, перекладач, громадський діяч, батько Зінаїди Тулуб.
 Тулуб Сергій Борисович — український політик, доктор технічних наук.

Див. також 
 Тулуб

українські прізвища